Costabile est un prénom et un patronyme d'origine italienne.

Prénom 
 Costabile Carducci (1804–1848), révolutionnaire italien ;
  (1960–1989), gangster américain lié à la famille Bonanno ;
 Costabile Gentilcore (mort en 1124), religieux et saint catholique italien.

Patronyme 
 David Costabile (né en 1967), acteur américain ;
  (1924–1965), poète italien.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme italien